Le titre El Moudjahid désigne :
 El Moudjahid : l’organe officiel du FLN pendant la guerre d'Algérie entre 1956 et 1962, publié en arabe et en français ;
 El Moudjahid : l’organe central du parti du FLN entre 1962 et 1965 ;
 El Moudjahid : un quotidien public algérien francophone publié depuis 1965.

Voir aussi